Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2023 года — 24-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который планируется  с 20 по 30 апреля 2023 года в городах Поррантрюи и Берн (Швейцария).

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки.

Европа
 *
 *
 *
 *
 ×*
 *
 ^
 ^
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2022 года
 <div id="2">x = Организатор чемпионата
 <div id="2">^ = 2 команды пришли из I дивизиона чемпионата мира 2022

Судьи

Предварительный этап

Группа A

Турнирная таблица

Результаты

Группа B

Турнирная таблица

Результаты

Ссылки 
 

Хоккей
Хоккей
2023
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Берне
Международные спортивные соревнования в Поррантрюи
Хоккей